Кристенсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кристенсон, Мика (род. 1993) ― американский волейболист.
 Кристенсон, Флемминг (род. 1981) — норвежский шахматист.
 Кристенсон, Эрик (1956—2011) — американский ботаник.